Boca del Pao peut désigner :

Toponymes

Boca del Pao : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca del Pao : la capitale de la paroisse civile de Boca del Pao dans la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca del Pao : localité de la paroisse civile de Guadarrama de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme